Список политзаключённых Белоруссии (2020—2021) — Список людей признанных политическими заключенными во время политического кризиса в Белоруссии 2020—2021 гг. По состоянию на 12 декабря 2021 года в белорусских тюрьмах находится 913 политзаключенных.

См. также
 Протесты в Белоруссии (2020—2021)

Ссылки  
 Список политзаключенных на сайте Правозащитного центра «Весна»

Примечания  

Политический кризис в Белоруссии (2020)